Franciaország
Rosnay, település Indre megyében
Rosnay, település Marne megyében
Rosnay, település Vendée megyében